Wäscher ist

 ein Beruf der Dienstleistung, siehe Textilreiniger
 ein verfahrenstechnischer Apparat, der Bestandteile eines Gasstroms in einer Flüssigkeit aufnimmt (Nassabsorber/Wäscher), siehe Gaswäscher
 

Wäscher ist der Familienname folgender Personen:

 Aribert Wäscher (1895–1961), deutscher Schriftsteller, Bühnen- und Filmschauspieler
 Hansrudi Wäscher (1928–2016), deutscher Comiczeichner und Comicautor
 Hermann Wäscher (1887–1961), deutscher Architekt, Kunsthistoriker und Denkmalpfleger
 Johanna Wäscher (1858–1935), deutsche Frauenrechtlerin, Sozialarbeiterin und Kommunalpolitikerin
 Joseph Wäscher (1919–1993), deutscher Bildhauer

Siehe auch:
 Wescher
 Zunderwäscher